Демьяново — название населённых пунктов:

Россия 
 Демьяново — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Демьяново — село в Почепском районе Брянской области.
 Демьяново — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Демьяново — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Демьяново — село в Грязовецком районе Вологодской области.
 Демьяново — посёлок городского типа в Подосиновском районе Кировской области.
 Демьяново — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Демьяново — посёлок в Клинском районе Московской области.
 Демьяново — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Демьяново — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Демьяново — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Демьяново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Демьяново — деревня в Киреевском районе Тульской области.